NPAS2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 824 амінокислот, а молекулярна маса — 91 791.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, пошкодження ДНК, біологічні ритми, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, ДНК, гемом. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Транскрипційні фактори